Washington Street steht für folgende Straßen:

in den Vereinigten Staaten:
 Washington Street (Alexandria), Virginia
 Washington Street (Baltimore), Maryland
 Washington Street (Boston), Massachusetts
 Washington Street (Cape May), New Jersey
 Washington Street (Indianapolis), Indiana
 Washington Street (Manhattan), New York City

in Irland
 Washington Street (Cork)

Siehe auch:
 Washington Street Tunnel in Boston, siehe Orange Line (MBTA) #Geschichte
 Washington Street Elevated, Teilstück des Bahnsystems in Boston
 Washington Street Historic District
 South Washington Street Historic District
 North Washington Street Historic District
 West Washington Street Bridge
 East Washington Street Historic District